L'Hippopotame nain de Malte (Hippopotamus melitensis) est un hippopotame du Pléistocène dont les restes fossiles ont été trouvés sur les iles de Sicile (grotte d'Acquedolci) et de Malte qui, aux époques glaciaires, ne formaient une seule terre, car le niveau des mers était plus bas qu'à présent.

Phylogénie

Nanisme insulaire 
La fin de la dernière glaciation et la fonte des glaces firent remonter le niveau de la mer, séparant la Sicile et Malte. La limitation des ressources a produit une pression de sélection naturelle en faveur d'une réduction de la taille de l'espèce. Cette espèce endémique de ces îles était donc beaucoup plus petite que les espèces continentales comme le montrent les fossiles : l'animal adulte n'atteignait pas 1 mètre au garrot.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Évolution insulaire
 Histoire évolutive des hippopotamidés

Références taxonomiques 
 

Hippopotamidae
Artiodactyle du Pléistocène
Faune de Malte disparue
Artiodactyle (nom scientifique)
Paléontologie à Malte
Taxon fossile décrit en 1902